Джу́льет Миллс (, 21 ноября 1941, Лондон, Англия) — английская актриса, дочь актёра Джона Миллса и писательницы Мэри Хэйли Белл, сестра актрисы Хэйли Миллс.

Миллс выиграла премию «Эмми» в 1974 году, и вновь была номинирована на неё в 2005, дважды была номинирована на «Золотой глобус»: в 1971 и 1973, а также была номинирована на премию «Тони» в 1960 году.

Она начала свою карьеру в качестве ребёнка-актёра и впоследствии продолжила актёрскую карьеру. Она активно снималась в разного рода жанров фильмах в 1960-х и 1970-х годах, а также активно работала на телевидении. А с 1980-х она в основном появляется в различных телесериалах, таких как «Династия», «Все мои дети», «Коломбо» и т. д. С 1999 по 2008 год она снималась в сериале «Страсти», где она исполняла роль ведьмы. В 2008—2009 годах она снималась в Британском сериале «Дикие сердцем», а в 2010-14 годах была приглашенной звездой в американской комедии «Красотки в Кливленде», где играла роль матери героини Джейн Ливз.

В 1980 году она вышла замуж за актёра Максвелла Колфилда, который моложе её на 18 лет.

Фильмография 
 В котором мы служим (1942)
 Так хорошо помнят (1947)
 Человек октября (1947)
 История мистера Полли (1949)
 Нет, моя дорогая дочь (1961)
 Дважды вокруг нарциссов (1962)
 Медсестра на колесах (1963)
 Так держать… Джек (1963)
 Другой ящик (1966)
 Редкая порода (1966)
 О, что за чудесная война (1969)
 Аванти! (1972)
 Чайка по имени Джонатан Ливингстон (1973)
 За дверью (1974)
 Вторая степень (1976)
 Музей восковых фигур 2 (1991)
 Другая сестра (1999)
 Как заниматься любовью по-английски (2014) — Джоан
 Счастливчик (2014)
 На пути к Грейс (2018) — бабушка

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры Великобритании
Киноактрисы Великобритании